Село
 Ільмівка
Контрольно-пропускний пункт
 Ільмівка (пункт контролю)